Хоффнер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хоффнер, Гарри (1934—2015) — американский хеттолог.
 Хоффнер, Карлетон — американский фигурист.